Иван Момчилов може да се отнася за:

 Иван Момчилов (1819-1869), български просветител
 Иван Момчилов (1868-1927), български лекар
 Иван Момчилов (1888-1966), български политик
 Иван Момчилов (? - 1928), български революционер, терорист на ВМРО